Set, SET nebo Seth může být:

přepis vlastních jmen
 Sutech – egyptský bůh plodnosti a úrody
 Šét – podle Bible třetí syn Adamův.

jiné významy
 SET – zkratka pro Societatea pentru exploatări tehnice, rumunský průmyslový podnik
 anglicky sada, kolekce, množina, řada, skupina, přístroj nebo parta
 herní sada v raketových sportech (například tenis, stolní tenis, badminton) nebo v některých kolektivních sportech (volejbal, nohejbal)
 set (hudba) – mixáž hudebních stop
 set-top box – převodník televizního signálu
 box set – sada desek, knih nebo filmů

Externí odkazy